Рооп — фамилия.

Известные носители:
 Рооп, Александр Константин Вольдемар (1864 — после 1913) — русский архитектор (гражданский инженер).
 Рооп, Богдан Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5715; 1 декабря 1838.
 Рооп, Владимир Христофорович (1865—1929) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Рооп, Евстафий Антонович (1788—1842) — Георгиевский кавалер; полковник; № 3799; 12 декабря 1824.
 Рооп, Христофор Христофорович (1831—1917) — российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии.
 Рооп, Эдуард (1851—1939) — церковный и политический деятель Литвы.
 Рооп, Эммануил Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5179; 1 декабря 1835.

Примечания